Сражение за Анкону — одна из битв войск союзников с немецкими войсками во время итальянской операции. Часть боёв над Адриатикой.

Описание 
7 июня 1944 года  сменила в боевых порядках индийскую 4-ю пехотную дивизию и начала продвижение вдоль шоссе № 16. 18 июня была занята Пескара. Над рекой Ченти немцы организовали прочные оборонительные позиции. На левом фланге 3-й дивизии была введена в действие . Поляки взяли Лорето, Реканати, Озимо, Кастельфидардо.

Сильный отпор неприятель организовал на подступах к городу и порту Анконы. Генерал Владислав Андерс приказал 5-й дивизии провести наступление с целью овладения господствующими высотами в районе Патерниано-Монте делла Крочья-Монте Тарто.

Действующие на приморском участке 3-я дивизия и Карпатский уланский полк получили задания связать боем силы противника и проводить демонстрационные действия.

Утром 17 июля 1944 года началось наступление в направлении Анконы. 14-й Виленский стрелецкий батальон, поддержанный эскадроном танков, занял Патерниано. 13-й Виленский батальон окружил немецкие части на север от Сан-Стефано, а затем совместно с 15-м батальоном, занял Монте делла Крочья. Из района Оффаньи немцы провели контратаку. Она была отбита и поляки закрепились на занятых позициях. Это выдвинутая в глубь немецких позиций расположение было отличным плацдармом для дальнейшего наступления на город. Благодаря взятию на западном участке наступления возвышенностей Монте Тарто и Кроче-ди-Сан-Винченцо, польские части глубоко вклинились в немецкие порядки. Из-за начинающихся сумерек поляки прекратили наступление.

Ночью немцы провели бомбардировку приморского участка. Среди прочего, загорелась старинная базилика в Лорето, потушенная солдатами 3-й дивизии, получившими за это папские награды.

6-я Львовская бригада пехоты и 15-й Познанский уланский полк провели обходной манёвр и вышли в тыл Анконы. Взята Торрете-а-Маре, а пехота поддержанная танками вышла на реку Эзино под Кьяравалле.

18 июля, в полдень, части 3-й дивизии вступили в Анкону. Немецкая 278-я пехотная дивизия была разбита. Взятие важного порта Анконы облегчило силам союзников проведение дальнейших боевых действий в направлении Римини и на Готской линии.

Примечания

Литература 
 Wojsko Polskie 1939—1945 : barwa i broń. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984. ISBN 83-223-2055-8.
 Wojciech Narębski: Działania 5 Wileńskiej Brygady Piechoty podczas kampanii włoskiej 1944-45. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2005. ISBN 83-87865-49-4.

Сражения по алфавиту
Операции и сражения Второй мировой войны
Сражения Второй мировой войны с участием польских подразделений
Сражения Германии
Июнь 1944 года
Июль 1944 года
1944 год в Италии
Освобождение